Le stade Marcel-Garcin est un stade de rugby à XV situé à Orléans dans le département du Loiret. Il peut accueillir  spectateurs. 

Les annexes comprennent deux autres terrains de rugby gazonnés et un terrain de football/rugby en synthétique. 

Ce terrain est utilisé par les équipes de rugby à XV du RC Orléans (Fédérale 1 pour la saison 2022-2023) et de football américain des Chevaliers d'Orléans évoluant en division 2 du championnat de France (Casque d'Or).

Historique

Notes et références

Liens externes 

Stade multifonction en France
Stade de rugby à XV en Centre-Val de Loire
Stade de football américain en Centre-Val de Loire
Stade portant le nom d'une personnalité sportive
Équipement sportif dans le Loiret
Sport à Orléans